Termenul de coordonate se poate referi la:

 Coordonate astronomice folosite pentru determinarea poziției stelelor sau a altor obiecte astronomice
 Coordonate astronomice ecuatoriale
 Coordonate astronomice ecliptice
 Coordonate astronomice orizontale

 Coordonate geografice un sistem de coordonate sferice care împart globul ca o rețea
 Coordonate polare este un sistem de coordonate bidimensional în care fiecărui punct din plan i se asociază un unghi și o distanță.

Vezi și 
 Coordonate carteziene 
 Coordonate curbilinii 
 Coordonate omogene 
 Coordonate sferice 
 Sistem de coordonate